Po prostu miłość – brazylijska telenowela z 1997 roku, 
 Po prostu miłość – meksykańska telenowela z 2005 roku,
 Po prostu miłość – film produkcji niemieckiej z 1994 roku w reżyserii Petera Timma,
 Po prostu miłość – film produkcji amerykańsko-brytyjskiej z 2008 roku w reżyserii Joela Hopkinsa,